Le Championnat du Portugal de football 2000-2001 est la  de la compétition qui voit le sacre de Boavista.

C'est la deuxième fois que le titre échappe aux trois "grands" (à savoir le Benfica Lisbonne, le Sporting Portugal et le FC Porto).

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Renivaldo Pena qui inscrit 22 buts en faveur du FC Porto.

Classement 

|}

Voir aussi 

 Championnat du Portugal de football D2 2000-2001
 Coupe du Portugal de football 2000-2001

Résultats

Liens externes 
 Portugal 2000-01 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal